Egnatius (geslacht), geslacht van veldsprinkhanen
 Egnatius (Romeinse dichter), Romeins dichter uit de 1e eeuw v.Chr.